Okinawa se puede referir a:

 La prefectura de Okinawa, una prefectura japonesa
 La isla de Okinawa, la mayor isla de la prefectura y de las islas Ryūkyū, Japón
 La ciudad de Okinawa, segunda ciudad en importancia en la prefectura, Japón
 La batalla de Okinawa, ocurrida en ese lugar en la Segunda Guerra Mundial, Japón
 Okinawa Uno, ciudad en el departamento de Santa Cruz, Bolivia